CPG puede referirse a:
 CPG, código IATA del Aeródromo de Carmen de Patagones, Argentina
 Clavis Patrum Græcorum, índice de obras de los Padres de la Iglesia griega.
 Compagnie des phosphates de Gafsa, empresa minera tunecina de fosfatos.